Sergeja je lahko:

 Sergeja, žensko osebno ime
 Sergeja, slovenska pevka zabavne glasbe